Чемпионат СССР по гандболу 1976 — 15-й чемпионат СССР по гандболу среди мужчин. Начался 17 января 1976 года, последние матчи состоялись 8 апреля 1976 года.

Превью 
15-й чемпионат СССР по гандболу 7х7 среди мужчин  1976 г. был проведен по схеме прошлого сезона. 10 команд играли между собой в 2 круга. В каждом круге 2 тура. Разница была в том, что все четыре тура прошли в течении одного года. С января по апрель, так как осенью 1975 стартовали отборочные игры к Олимпиаде в Монреале. После семилетнего перерыва в высшую лигу вернулся СКА Львов. Команда ЗМетИ переименована в ЗИИ. А минский Политехник был объеденен с армейцами минска и стал называться СКА Минск

Участники

Высшая лига 
 1-й круг 1-й тур 17-21.01.1976 Минск, Тбилиси
 1-й круг 2-й тур 17-22.02.1976 Запорожье
 2-й круг 3-й тур 17-21.03.1976 Москва, Северодонецк
 2-й круг 4-й тур 03-08.04.1976 Челябинск

Абсолютное преимущество ЦСКА. 18 побед в 18 матчах и 2-й чемпионский титул. Кунцево снова с медалями. Упорная борьба между 2-мя запорожскими командами за звание сильнейшей в городе. СКА Львов явный аутсайдер.

Чемпионаты СССР по гандболу